Alberton, une ville de la province de Gauteng ;

 Alberton, une ville d'Australie-Méridionale ;

 Alberton, une ville de l'Ontario ;
 Alberton, un village de l'Île-du-Prince-Édouard ;

 Alberton, une ville du Montana.